Daniel ou Dan Weiss peut faire référence à :

 Daniel Weiß (hockey sur glace) (1990- ), joueur allemand de hockey sur glace,
 D. B. Weiss (1971- ), écrivain américain,
 Daniel Weiss (historien de l'art),
 Daniel Weiss (patinage artistique) (1968- ), patineur artistique allemand,
 Dan Weiss (basketball) (1966- ), joueur de basketball,
 Dan Weiss (percussionniste) (1977- ), musicien américain.

Voir aussi 
 Danny Weis (1948- )